Trente kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Provincia di Trento, provins, Trentino-Alto Adige, 
 Trento, regionhuvudort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar